Cimitero acattolico di Capri
  Cimitero acattolico di Santa Maria della Fede a Napoli
  Cimitero acattolico di Roma
  Cimitero acattolico di Siracusa
  Cimitero acattolico di Vicenza
  Cimitero acattolico dell'Acquasanta a Palermo